Эмилио Кордова Даса (; род. 8 июля 1991, Лима) — перуанский шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборной Перу участник 4-х Олимпиад (2004—2006, 2010, 2014).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Перу